Prigorje je malo naselje u Hrvatskom zagorju, u općini Đurmanec (Krapinsko-zagorska županija).

Stanovništvo 

 Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji